Kment ist der Familienname folgender Personen:

 Adele Kment (1881–1950), österreichische Schriftstellerin
 Claudia Kment (* 1958), deutsche Schauspielerin
 Martin Kment (* 1975), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Petr Kment (1942–2013), tschechoslowakischer Ringer
 Wilhelm Kment (1914–2002), österreichischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Kmentt